Kaci – variante del nome proprio di persona inglese e irlandese Casey
 Aurélie Kaci – calciatrice francese
 Mohamed Aït Kaci – calciatore algerino
 Mohammed Kaci Said – ex calciatore algerino

Pagine correlate
Kaçi